Die Matchroom.live English Open 2020 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2020/21. Sie wurden vom 12. bis 18. Oktober 2020 in der Marshall Arena in Milton Keynes in England ausgetragen. Wegen der COVID-19-Pandemie war die etwa 70 km nördlich von London gelegene Stadt Austragungsort aller Turniere zu Saisonbeginn, weil sie geeignete Bedingungen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen bot. Zum fünften Mal waren die English Open der Auftakt zur Home-Nations-Serie mit vier Turnieren in den vier Landesteilen Großbritanniens.

Titelverteidiger war der Engländer Mark Selby, der allerdings im Halbfinale mit 5:6 gegen den Australier Neil Robertson verlor. Turniersieger wurde der Engländer Judd Trump, der seinen australischen Kontrahenten in einem spannenden Finale mit 9:8 besiegte. Es war sein zehnter Finalsieg in Folge und sein insgesamt 18. Erfolg bei einem Ranglistenturnier; er zog damit mit Mark Selby und Neil Robertson gleich. Das höchste Break erzielte Robertson mit 140 Punkten, der mit insgesamt zwölf Breaks mit 100 Punkten oder mehr auch die mit Abstand meisten Centurys erzielte.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier aufgrund der Pandemie größtenteils auf zahlende Zuschauer verzichten musste, hatte sich beim Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert.

Turnierergebnisse 
Neben 123 Profis und 3 Amateuren, die sich über das Q-School-Ranking qualifiziert hatten, kamen wie bei allen Home-Nations-Turnieren auch zwei Spieler mit einer Wildcard des gastgebenden Verbands zum Zug. Ausgewählt wurden die beiden Bestplatzierten in der Under-21 Premier Development Tour der Vorsaison, Mark Lloyd und Connor Benzey. Für Lloyd war es die zweite Teilnahme in Folge.

Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2020/21 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des englischen Verbands EASB

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

kl. = kampflos weiter

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
37 Spielern gelangen insgesamt 66 Breaks von mindestens 100 Punkten. Das höchste mit 140 gelang Neil Robertson, der mit 12 Centurys auch die meisten im Turnierverlauf erzielte.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Home Nations Series
Billardturnier in Milton Keynes